Hoff steht für:
 Hoff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hoff (Waldbröl), Stadtteil von Waldbröl
 Kirchenruine Hoff, Kirchenruine in Westpommern
 Hoff (Moselle), Gemeindeteil von Sarrebourg
 Hoff im Voigtlande, frühere Schreibweise von Hof (Saale)
 Hoff a. d. Ostsee, deutscher Name von Trzęsacz mit der Kirchenruine von Hoff
 Hoff Norske PotetIndustrier, norwegisches kartoffelverarbeitendes Unternehmen

Siehe auch:
 Van-’t-Hoff-Faktor, Verhältnis von Stoffmengen
 van-’t-Hoff’sches Gesetz, Zusammenhang von Druck, Konzentration und Temperatur
 Van-’t-Hoff-Gleichung, Zusammenhang von Gleichgewicht einer chemischen Reaktion und Temperatur
 van-’t-Hoff’sche Regel, Faustregel der chemischen Kinetik, siehe RGT-Regel
 Van’t Hof
 Vonhoff
 Hof
 Hooff